Dave Wilson
 Dave Wilson (1960) olimpiai bajnok amerikai úszó
David Wilson
 David Wilson (1966) ausztrál úszó, olimpikon
Davie Wilson
 Davie Wilson (1939–2022) válogatott skót labdarúgó, edző
hasonló nevűek
 David Sloan Wilson (1949) amerikai evolúciós biológus